Mecano (Nederlandse band)
 Mecano (Spaanse band)
 Mécano (tijdschrift)

Andere  spelling:

 Meccano, constructiespeelgoed
 Mecanoo, Delfts architectenbureau